Mieczysław Karłowicz (componist) (1876–1909), Poolse componist en dirigent.
 Mieczysław Karłowicz (wielrenner) (1963), Pools wielrenner.